Il doppio del torneo di tennis Siracusa Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Boscatto e Cristian Brandi che hanno battuto in finale Diego Nargiso e Stefano Pescosolido 3-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Christian Miniussi /  Diego Pérez (semifinali)
 Diego Nargiso /  Stefano Pescosolido (finale)

 Vicente Solves /  Tobias Svantesson (primo turno)
 Massimo Boscatto /  Cristian Brandi (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siracusa Challenger 1991